Тимур Мурсалимович Салимов (1975, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, чемпион и обладатель Кубка России. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1989 году в Махачкале под руководством тренера Омара Муртазалиева. Дважды становился чемпионом России и дважды являлся обладателем Кубка России. Первенствовал на чемпионате Европы среди молодёжи.

Результаты на международных соревнованиях 
 Чемпионат России по карате 1992 — ;
 Чемпионат России по карате 1995 — ;
 Чемпионат Европы среди молодёжи 1996 — ;
 Кубок России по карате 1996 — ;
 Кубок России по карате 1997 — ;

Личная жизнь 
В 1992 году окончил школу № 11 в Махачкале. В 2001 году окончил Дагестанский государственный университет.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ